Катуса има више значења:
 Округ Катуса (Џорџија)
 Катуса (Оклахома)